liman – rodzaj płytkiej zatoki
 Liman – wulkan na Jawie, w Indonezji
 Liman – miasto w Azerbejdżanie
 Liman – moszaw w Izraelu